Corion esticulatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Centurius von Hoffmannsegg och Heinrich Friedrich Link. Corion esticulatum ingår i släktet Corion och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
esticulatum